Sarcey (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sarcey (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy